

Sigle 
 Transmissible mink encephalopathy  – in lingua inglese è la encefalopatia trasmissibile del visone

Codici 
 TME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tame (Colombia)